Toohey ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Henry Toohey (* 1952), australischer Geistlicher, Altbischof von Wilcannia-Forbes
 John Toohey († 2015), australischer Jurist
 John Peter Toohey (1880–1946), US-amerikanischer Schriftsteller und Publizist